Sissi (film), een Oostenrijkse film uit 1955 van Ernst Marischka gebazeerd op het leven van Sisi
Sissi, een plaats op Kreta, Griekenland
Sissi (Tsjaad), een plaats in Tsjaad

Zie ook
Sisi (doorverwijspagina)
Sissy (doorverwijspagina)